Sandro Palmieri ist der Name folgender Personen:

* Sandro Palmieri (Filmschauspieler), italienischer Filmschauspieler 
 Sandro Palmieri (Theaterschauspieler) (1963–2008), italienischer Theater- und Fernsehschauspieler